Celebrity Big Brother ist ein internationales Fernsehshow-Format das auf dem Konzept der Fernsehshow Big Brother der niederländischen Firma Endemol Entertainment basiert und deren Konzept durch prominente Teilnehmer variiert. Ausgehend von der britischen Ausgabe, die ab 2001 gesendet wurde, war bzw. ist das Format in über 20 Ländern adaptiert worden, so ab 2013 in Deutschland als Promi Big Brother.

Konzept 
Im von Land zu Land leicht variierendem Konzept der Sendung lebt eine Gruppe mehr oder weniger Prominenter mehrere Tage oder Wochen lang in einem als Wohnumgebung eingerichteten Fernsehstudio („Container“). Der Tagesablauf wird von der Produktionsfirma strukturiert und durch vorgegebene Wettbewerbe und Spiele aufgelockert. Das Leben der Teilnehmenden wird rund um die Uhr von Fernsehkameras und Mikrofonen aufgezeichnet und regelmäßig live oder als Zusammenschnitt im Fernsehen ausgestrahlt. Sieger ist die Person, welche den Container als Letzte verlässt.

Der Name Big Brother ist abgeleitet aus George Orwells 1949 erschienenen dystopischen Science-Fiction-Roman 1984 und steht synonym für die ständige Überwachung der Bewohner, ähnlich wie im Roman durch den Großen Bruder ().

Ausgaben (Auswahl)

Celebrity Big Brother UK 
Celebrity Big Brother wurde zwischen 2001 und 2018 in 22 Staffeln ausgestrahlt.

Promi Big Brother (Deutschland) 

Promi Big Brother wird in Deutschland seit September 2013 in bislang neun Staffeln vom Fernsehsender Sat.1 ausgestrahlt.

Celebrity Big Brother (USA) 
Die US-amerikanische Ausgabe Celebrity Big Brother wurde 2018 von CBS ins Leben gerufen und erlebte bislang zwei Staffeln.

Weitere Ausgaben (Auswahl) 
Weitere Ausgaben gab bzw. gibt es unter anderem in Australien, Kroatien, Südafrika, Portugal, Dänemark,
Ungarn, Mexiko, Polen, Belgien, Niederlande und Slowenien. In Indien läuft das Format als Big Boss, in Argentinien als Gran Hermano Famosos, in Spanien als Gran Hermano VIP, in Italien als Grande Fratello VIP und in Israel als HaAh HaGadol VIP. Die bulgarische Ausgabe VIP Brother bringt es inzwischen auf mehr Staffeln als die bulgarische Fassung des herkömmlichen Big Brother-Formats.  In Brasilien startete 2020 Big Brother Brasil 20 - Civilians vs. Celebrities mit prominenten und nichtprominenten Teilnehmern.

Einzelnachweise 

Fernsehsendung der 2000er Jahre
Fernsehsendung der 2010er Jahre
Fernsehsendung der 2020er Jahre